Mats Lindberg, né le  à Stockholm en Suède, est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1985-1986 || Väsby IK HK || Division 1
|| 10 || 3 || 1 || 4 || 2 || || || || ||
|-
| 1986-1987 || Väsby IK HK || Division 1
|| 30 || 15 || 12 || 27 || 6 || || || || ||
|-
| rowspan='2'|1987-1988 || Väsby IK HK || Elitserien
|| 20 || 9 || 5 || 14 || 12 || || || || || 
|-
| Väsby IK HK || Allsvenskan
|| 18 || 7 || 8 || 15 || 12 || 11 || 9 || 4 || 13 || 6 
|-
| 1988-1989 || AIK IF || Elitserien
|| 38 || 14 || 11 || 25 || 14 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 1989-1990 || AIK IF || Elitserien
|| 19 || 3 || 3 || 6 || 6 || || || || || 
|-
| 1990-1991 || AIK IF || Elitserien
|| 38 || 9 || 14 || 23 || 10 || || || || || 
|-
| 1991-1992 || AIK IF || Elitserien
|| 35 || 7 || 8 || 15 || 16 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| rowspan='2'|1992-1993 || AIK IF || Elitserien
|| 21 || 0 || 3 || 3 || 6 || || || || || 
|-
| AIK IF || Allsvenskan
|| 16 || 8 || 9 || 17 || 8 || 2 || 1 || 1 || 2 || 4 
|-
| 1993-1994 || AIK IF || Division 1
|| 17 || 18 || 4 || 22 || 10 || || || || || 
|-
| 1994-1995 || AIK IF || Elitserien
|| 40 || 14 || 10 || 24 || 8 || || || || || 
|-
| 1995-1996 || AIK IF || Elitserien
|| 31 || 10 || 5 || 15 || 6 || || || || || 
|-
| 1996-1997 || AIK IF || Elitserien
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || AIK IF || Elitserien
|| 44 || 9 || 15 || 24 || 6 || 4 || 1 || 3 || 4 || 0 
|-
| 1998-1999 || AIK IF || Elitserien
|| 45 || 4 || 12 || 16 || 2 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || AIK IF || Elitserien
|| 40 || 25 || 19 || 44 || 18 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || AIK IF || Elitserien
|| 45 || 12 || 15 || 27 || 20 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0

Trophées et honneurs personnels 
 2000 : remporte le Rinkens riddare.

Notes et références 

Naissance en juin 1967
Naissance à Stockholm			
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur de l'AIK IF
Attaquant de hockey sur glace